Schlüchter ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schlüchter (* 1947), Schweizer Geologe 
 Ellen Schlüchter (1938–2000), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Jolanda Schlüchter (* 1994), Schweizer Unihockeyspielerin

Siehe auch:
 Schluchter